Bundestagswahlkreis 86 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Berlin-Lichtenberg (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Marzahn – Hellersdorf (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Oberhausen (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Mülheim (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Rees – Dinslaken (1949 bis 1961)